Лилонгве — топоним.

 Лилонгве — столица Малави.
 Лилонгве (округ) — округ в Малави.
 Лилонгве (река) — река в Малави.